Варлаа́м Ху́тынский (в миру Алекса Михайлович (Михалевич); XII век, Великий Новгород — ) — основатель и игумен Спасо-Преображенского Хутынского монастыря. Причислен православной церковью к лику преподобных.

Жизнеописание 
Родился в богатой и знатной новгородской семье. Юношей постригся в Лисичьем монастыре, а затем стал отшельничать на холме Хутынь (худынь, худое место) у реки Волхов в десяти верстах от Новгорода. В 1192 году построил каменную церковь Спаса Преображения в Хутыни, основал монастырь и стал его игуменом.

Сохранилась данная (вкладная) грамота Варлаама Хутынского, написанная на пергаменте и являющаяся самым древним русским актом, дошедшим до нас в подлиннике. По данной грамоте Варлаам Хутынский передал основанному им монастырю пахотную землю, сенокосы и другие угодья двух принадлежавших ему сёл, в том числе и территорию, на которой находился монастырь.

Местное почитание Варлаама Хутынского в Новгороде известно с XIII века, позднее — в Москве, с 1461 года началось общероссийское почитание. Память преподобного Варлаама совершается в 1-ю пятницу Петрова поста и 6 ноября (по юлианскому календарю).

На Спасской башне Московского кремля над главными воротами висит икона «Спас Смоленский» с изображением в полный рост Спасителя и припадающими к его ногам святыми преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским.

Житие Варлаама Хутынского 
Житие Варлаама Хутынского — одно из популярнейших новгородских житий. Оно дошло до нас более чем в десяти редакциях, подразделяющихся на ряд вариантов и групп. Литературная история житий охватывает время с XIII по XVIII века. В этих житиях нашли широкое отражение новгородские легенды.

 Искушение
Однажды принесли Преподобному свежую рыбу. Ему захотелось вкусить её, но, подавив в себе это желание, велел приготовить рыбу и положить в сосуд в келье. Три дня он провел в строгом посте и молитве. На четвёртый день Святой открыл сосуд с рыбой и, увидев там множество червей, сказал: «Варлаам, Варлаам? Всякое животное по разрушении своем обращается в тление; подобает и нам разрешиться от всякаго наслаждения брашен и пристрастия к этой жизни. Если же хочешь здесь есть сладкую пищу и пить сладкое питье, то зачем и черноризцем называешься? Ты уже отлучился от мира в пустыню, чтобы служить Творцу своему». Сказав это, он выбросил рыбу, и помысл о сладкой пище не смущал более.

 Спасение осуждённого
Однажды, отправившись к архиепископу, Варлаам увидел на мосту через Волхов большую толпу народа и палача, который готовился сбросить в реку осуждённого преступника (обычная смертная казнь в древнем Новгороде). Преподобный остановил палача, и просил народ отдать ему осужденного, сказав: «Он загладит вины свои в Хутыне». Все тотчас же единодушно закричали: «Отдайте, отдайте осужденного Преподобному отцу нашему Варлааму». Через некоторое время спасённый от казни принял иночество и, пожив благочестиво в обители, скончался. Но в другом подобном же случае Варлаам поступил по-иному. Пришлось ему опять проезжать мост, когда готовились сбросить осужденного. Родственники и многие из народа, увидев Преподобного, умоляли его спасти осужденного, но он, не обращая внимания на все просьбы, велел вознице своему скорее ехать, и казнь совершилась. «Что это значит?» — говорили все между собой, — «Одного Преподобный спас от казни, хотя его и не просили об этом, а другого не захотел, несмотря на все мольбы». Ученики Св. Варлаама по возвращении в обитель просили его объяснить этот поступок. Варлаам отвечал: "Судьбы Господни — бездна многа. Господь всем хочет спасения и не хочет смерти грешника. Первый был осуждён справедливо, но после осуждения сознал свои грехи, и Господь избавил его от смерти через моё недостоинство, чтобы дать ему время раскаяться и загладить свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй же был осуждён невинно, но Господь попустил ему умереть, чтобы впоследствии он не сделался дурным человеком; теперь же, умерев невинно, он получил от Господа венец мученический. Такова тайна судеб Божиих: «кто бо разуме ум Господень, или кто советник Ему бысть» (Рим.11: 33,34).

 Улов
Монастырские рыбаки в числе множества мелкой рыбы поймали большого осетра и скрыли его, желая продать, а Преподобному принесли только мелкую рыбу. Посмотрев на них с улыбкою, Варлаам Хутынский сказал: «Вы принесли ко мне детей, куда же скрыли их мать». Смущённые этим обличением, рыбаки пали к ногам Преподобного, прося прощения.

 Варлаам Хутынский и Архиепископ
Варлаам Хутынский бывал у новгородского архиепископа. При прощании Архиепископ велел ему приезжать через неделю, на что Варлаам отвечал: «если Бог благословит, я приеду к твоей святыне на санях в пяток первой недели поста Святых Апостолов Петра и Павла». Архиепископ удивился. Накануне определённого дня в ночь выпал глубокий снег, и в пятницу целый день был сильный мороз. Преподобный приехал в Новгород на санях. Видя печаль Архиепископа по случаю такой безвременной непогоды, вследствие которой могли вымерзнуть хлеба, Варлаам сказал ему: «Не печалься, Владыка, не скорбеть, а благодарить Господа нужно. Если бы Господь не послал этого снега и мороза, то был бы голод во всей стране, которым Господь хотел наказать нас за грехи наши, но по молитвам Богородицы и Святых умилосердился над нами и послал мороз, чтобы перемерли черви, подтачивавшие корни хлебов. На утро же наступит опять тепло, снег этот растает и напоит землю. По милости Господа, будет плодородие». На другой день наступило тепло. Архиепископу принесли с поля ржаных колосьев с корнями, на которых оказалось множество вымерших червей. В тот год был невиданный урожай.

 Варлаам Хутынский и князь
Однажды в пустыню к Преподобному прибыл князь Ярослав. Варлаам Хутынский, благословляя его, сказал: «Будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим». Это приветствие изумило князя, не знавшего ещё о рождении младенца. Получив вскоре радостную весть о рождении сына, он просил Преподобного быть восприемником новорожденного, на что Варлаам согласился охотно. Это было в 1190 году.

 Видение хутынского пономаря Тарасия
 
В 1505 году преподобный Варлаам Хутынский, чьи мощи находились под спудом в Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря, явился ночью пономарю Тарасию. Святой показал пономарю, что озеро Ильмень угрожает при разливе затопить город. Варлаам молил Богородицу спасти город и открыл Тарасию, что за грехи горожан они будут наказаны мором, через три года после которого последует пожар.

См. также 
 Иродион Кожух
 Киприан (Старорусенников)

Примечания

Литература 

 
 Зализняк А. А., Янин В. Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Russian Linguistics: International Jornal for the Study of the Russian Language, том 16. 1993. — № 2. — С. 186—202
 Рубан Ю. Молитвы служебника Варлаама Хутынского // София. 1999. — № 3. — С. 13-15
 
 Новикова В. К. Преподобный Варлаам Хутынский, Новгородский святой. — М.: ОЛМА-Пресс; Нева, 2003. — 192 с.
 Гордиенко Э. А. Варлам Хутынский и архиепископ Антоний в житии и мистериях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2004. — № 2(16). — С. 18—23.
 Гордиенко Э. А. Варлам Хутынский и архиепископ Антоний в житии и мистериях. XII—XVI века. — СПб.: Альянс-Архео, 2010. — 640 с.
 

Собор Новгородских святых
Преподобные Русской Церкви
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Основатели монастырей